Саид-Умар Биболатович Токаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году. Член ВКП(б) с 1930 года.

С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1926—1963 гг. — пропагандист Областного комитета ВКП(б) Карачаевской автономной области, 2-й, 1-й секретарь Зеленчукского районного комитета ВКП(б), 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Карачаевской автономной области, начальник Политического отдела частей Тыла Западного фронта, 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Карачаевской автономной области, партийный организатор Ставропольского краевого комитета ВКП(б) треста «Ставропольуголь», директор элеватора «Заготзерно», начальник Джамбульской областной строительной конторы, управляющий Минераловодским трестом совхозов, секретарь, 2-й секретарь Областного комитета КПСС Карачаево-Черкесской автономной области.

Умер в 1996 году.

Ссылки 
 Токаев

Первые секретари Карачаевского обкома ВКП(б)
Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Карачаево-Черкесского обкома КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС